Deutsches Theater Berlin
 Deutsches Theater (München)